

Album 
I Need You – EP dei Walker Brothers del 1966
I Need You – album del 2001 di LeAnn Rimes
I Need You – album del 2006 di Anna S
I Need You – EP di K.Will del 2012

Brani musicali 
I Need You – brano dei Beatles del 1965
I Need You – singolo dei Kinks del 1965
I Need You – singolo degli America del 1972
I Need You – singolo di F.R. David del 1983
I Need You – brano della Euclid Beach Band del 1979, pubblicato come singolo dai 3T nel 1996
I Need You – singolo di LeAnn Rimes del 2000
I Need You – singolo dei Jars of Clay del 2002
I Need You – singolo di Marc Anthony del 2002
I Need You – singolo di Dave Gahan del 2003
I Need You – singolo del 2005 di Anna S
I Need You – singolo degli N-Dubz del 2009
I Need You – singolo dei Relient K del 2007
I Need You – singolo di Tim McGraw e Faith Hill del 2007